Cuskelly ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene James Cuskelly (1924–1999), australischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Brisbane
 Ryan Cuskelly (* 1987), australischer Squashspieler